Râul Dobreanu se poate referi la:

 Râul Dobreanu, un curs de apă, afluent al râului Bistricioara
 Râul Dobreanu, un curs de apă, afluent al râului Neamț (Ozana)

Altele 
 Pârâul Dobreanului, arie protejată de interes național din județul Harghita, România
 Râul Dobrenaș, un curs de apă, afluent al râului Dobreanu

Vezi și 
 Dobre (dezambiguizare)
 Dobreni (dezambiguizare)
 Dobrești (dezambiguizare)
 Dobrescu (dezambiguizare)

Toponime românești